Termenul „Aur” denotă un metal rar, elementul chimic din tabelul periodic cu simbolul "Au".

Alte sensuri pot fi:
Alianța pentru Unirea Românilor, partid naționalist înființat în septembrie 2019 și intrat în Parlament în decembrie 2020
Balonul de Aur, Premiul Fotbalistul Anului în Europa
Bula de aur a regelui Andrei al II-lea
Coasta de Aur, între anii 1878-1957 o colonie britanică din Africa de Vest
Cornul de Aur, țărmul sudic al Constantinopolului,
Creanga de aur, roman scris de Mihail Sadoveanu
Eagle de aur, monedă nord-americană de aur
Festivalul Internațional Cerbul de Aur, eveniment devenit tradiție ce are loc an de an în Piața Sfatului din Brașov
Gheata de aur, trofeu fotbalistic european acordat fotbalistului cu cele mai multe goluri marcate într-un sezon fotbalistic
Goana după aur din California, în California (Gold Rush; 1848 –1855)
Hoarda de Aur, fost stat mongol     
Ioan Gură de Aur, Ioan Chrysostom, consacrat în română ca Ioan Gură de Aur
Lacul de Aur, se află în orașul Sanming districtul Taining, China
Lâna de Aur, din mitologia greacă lâna berbecului care i-a dus în zbor pe Frix și pe Hele în Colchida
Leul de Aur, trofeul cel mai important acordat de juriul Expoziției Internaționale de Artă cinematografică
Nisipurile de aur, o stațiune litorală de pe coasta Mării Negre din Bulgaria
Phoenixul de Aur, manevra specială a Laylei Hamilton
Premiile Globul de Aur, premii americane pentru filme și seriale, oferite în fiecare an
Secol de aur, epoca clasică sau de apogeu a culturii spaniole
Secțiunea de Aur, sau raportul de aur, notată cu litera greacă Φ 
Tripleta de aur, nuvelă cu tematică sportivă scrisă de Eugen Barbu
Triunghiul de Aur, o regiune care se află în zona de graniță între Laos, Thailanda și Myanmar, în Asia de Sud Est
Urciorul de aur, narațiune fantastică
Zmeura de Aur, opusul Premiilor Oscar
Aurul Brad, o echipă de fotbal pe Lista cluburilor de fotbal din România
Certificat de aur 
Discul de aur, acordat muzicienilor
Medalie de aur, acordat sportivilor care ocupă locul I într-o competiție
Trofeul Ursul de Aur al Festivalului de Film de la Berlin
Nume de persoane
Constantin Aur, un pilot de raliuri român

Vezi și
Golden (dezambiguizare)
Epoca de aur